Wiener SC ist der Name von 
 Wiener Sport-Club
 Wiener Senioren-Convent, siehe Legitimistische Corps#Wiener Senioren-Convent 
 SC zu Wien (KSCV), siehe Senioren-Convent#Wien